Nebojša Skopljak (cirill írással: Небојша Скопљак ; Belgrád, 1987. május 12. –) szerb labdarúgó.

Sikerei, díjai 

OFK Beograd:
Szerb labdarúgó-bajnokság harmadik helyezett: 2009–10

Források 
 Soccerway
 Srbijafudbal 

Szerb labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az OFK Beograd labdarúgói
Az FK Novi Sad labdarúgói
A Kecskeméti TE labdarúgói
Belgrádiak
A Proleter Novi Sad labdarúgói
A Topolyai SC labdarúgói
1987-ben született személyek
Élő személyek